Hierba del moro puede referirse a:

 El nombre común de la planta Inula helenium.
 El nombre común de la planta Erodium moschatum.
 El nombre común de la planta Helianthemum glomeratum
 El nombre común de la planta Muscari neglectum.